

Anno 
 924 o 924 a.C.

Codici 
 924 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatoire du Cegep de Trois-Rivieres, nella regione canadese del Québec

Matematica 
 924 – numero